trui (kleding), een kledingstuk
trui (wielrennen), trui die in wielerwedstrijden een speciale status aanduidt
Trui (naam), een meisjesnaam
Geertruida, een meisjesnaam die verkort kan worden tot Trui
Trui (album), de titel van een solo-album van Hans Teeuwen

Zie ook 
 Vrouw Trui, een sprookje, opgetekend door de gebroeders Grimm